Ли́ственная улица — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Лиственная улица — улица в Екатеринбурге.
 В Санкт-Петербурге:
 Лиственная улица — улица в Выборгском районе.
 Лиственная улица — улица в Зеленогорске.
 Лиственная улица — улица в Сестрорецке.